Три одноимённых среднеазиатских медресе:
 Медресе Абдулла-хана (Балх) — построено в Балхе (Афганистан);
 Медресе Абдулла-хана (Бухара) — построено на средства Абдулла-хана II;
 Медресе Абдулла-хана (Карши) — построено на средства Абдулла-хана II;
 Медресе Абдулла-хана (Хива) — построено на средства матери Абдулла-хана.